Ниже представлен список шотландских футбольных стадионов, отсортированных по вместимости.

 * Клуб не является представителем ни шотландской Премьер-лиги, ни Футбольной лиги Шотландии

Примечания

См. также 
 :Категория:Стадионы Шотландии
 Список футбольных стадионов по вместимости

 
Шотландия
Футбол
Фут